Bié peut être :

 Bié, province de l’Angola ;
 Plateau de Bié;
 Royaume de Bié.

Voir aussi